Вегансонес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 28,42 км². Население — 300 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии